Жетысу (каз. Жетісу, узб. Etti suv, етти сув) — многозначный термин.
 
 Джетысу — казахское название Семиречья, географической области в Центральной Азии.

 Жетысу — пилотажная группа казахстанских ВВС.
 «Жетысу» — футбольный клуб из Талдыкоргана.
 «Жетысу» — стадион в Талдыкоргане.
 Жетысу — село в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.
 Жетысу (до 2021 г. — Чехово) — село в Жетысайском районе Туркестанской области
 «Жетысу» — женский волейбольный клуб из Талдыкоргана.
 Жетысу — казахстанская авиакомпания.
 «Жетысу» — женский футбольный клуб из Талдыкоргана.
 «Джетысу» — производственное обувное объединение в Алма-Ате.
 «Жетысу» — газета.
 Жетысу — парк в Астане.
 «Жетысу» — проектное название станции «Абая» Алматинского метрополитена.

См. также 
 «Жетысу-Сункар» — футбольный клуб из Талдыкоргана.